Сатисфакция:

 «Сатисфакция» — российский сериал 2005 года.
 «Сатисфакция» — российский фильм 2011 года.